Nearco de Eleia — ; tirano de Eleia, que torturou e matou Zenão de Eleia
Nearco (almirante) — ; ou Nearco de Lato; oficial de Alexandre, o Grande
Nearco (cavalo) — cavalo de corrida italiano que viveu entre 1935 e 1957

Desambiguações de antropônimos